Анато́лий Ма́монтов: Мамонтов, Анатолий Васильевич (1937—2019) — советский и российский хормейстер.
 Мамонтов, Анатолий Григорьевич (1925—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Мамонтов, Анатолий Николаевич (1949—1997) — советский молдавский легкоатлет.